Résultats détaillés de l’édition 2008 du tournoi de tennis professionnel US Open de tennis qui est disputée du 25 août au .

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Têtes de série

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames de l'US Open
 Palmarès du simple messieurs de l'US Open
 Palmarès du double dames de l'US Open
 Palmarès du double messieurs de l'US Open
 Palmarès du double mixte de l'US Open

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de l'ATP
 

2008
US Open
US Open
Tennis aux États-Unis en 2008
Tennis en août 2008
Tennis en septembre 2008